Divertículo puede referirse a:

Divertículo, aparición de una estructura hueca (o llena de líquido) en el cuerpo que puede ocasionar diverticulitis, incluyendo:
Divertículo de Meckel
Divertículo de Zenker
Divertículo epifrénico
Divertículo gigante de colon
Divertículo (zoología), estructura anatómica de algunos moluscos.